ZTS Martin, voorheen ZTS, Slowaaks tractormerk
 Rood-Wit Zaanstad, voorheen VV ZTS (Zaanstad Türk Spor), voetbalclub in Noord-Holland
 MFK Dubnica, voorheen FK ZŤS Dubnica, voetbalclub in 
 FC VSS Košice, voorheen ZŤS Košice, voetbalclub in Slowakije
 FC Petržalka 1898, voorheen ZŤS Petržalka,  voetbalclub in Slowakije